Associação Atlética Botucatuense é um clube esportivo, recreativo e social, e foi uma antiga equipe de futebol da cidade de Botucatu, no estado de São Paulo. Fundada inicialmente em 1904 como Sport Club Botucatuense, mudou o nome para o atual em 1918. Suas cores e escudo são uma homenagem ao Botafogo Futebol e Regatas do Rio de Janeiro. Teve 10 participações no Campeonato Paulista de Futebol.

História 
A Associação Atlética Botucatuense, também conhecida como "Associação" e "Veterana", disputou os campeonatos de acesso de 1954 até 1964, com ausência em 1956.

Nos dias atuais, o clube está totalmente voltado para a parte social, com 4.200 sócios que usufruem de uma grande área em excelentes condições, formada por quadras, piscinas, piscina térmica, salão de festas, parque infantil, etc. Além dessa área, o clube dispõe de outras duas, sendo um clube de campo e um local para prática de esportes náuticos.

Na parte esportiva, o clube se dedica à natação, triatlon, judô, vôlei, bocha, tênis, futsal, entre outros esportes, tendo obtido várias conquistas em diversas modalidades. Possui uma excelente equipe de futsal, várias vezes campeã regional e com ótimo desempenho no campeonato paulista.

Quanto ao futebol, a situação é bem diferente da sua rival, a Ferroviária, pois não há a mínima intenção de voltar a ter uma equipe profissional. Uma prova dessa política é que o Estádio Antonio Delmanto não existe mais, pois o clube foi crescendo e avançando com as obras na área em que estava o campo. Ainda resta um pequeno lance de arquibancada que será removido para novas obras. Do gramado restou 1/6 da sua totalidade, local que foi transformado em campo de futebol suíço.

De 1957 a 1960, as duas equipes mais tradicionais de Botucatu disputaram a divisão de acesso (atual Série A-2), protagonizando grande rivalidade.

Participações em estaduais 
 Segunda Divisão (atual A2) = 3 (três)
- 1957 - 1958 - 1959
 Terceira Divisão (atual A3) = 7 (sete)
- 1954 - 1955 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964

Clubes de futebol extintos de Botucatu
Clubes de futebol fundados em 1904
Fundações em São Paulo em 1904